Самобор — имя собственное.
 Самобор — город в Хорватии.
 Самобор — разрушенный замок на вершине холма Тепеч в городе Самобор, Хорватия.
  — хорватский футбольный клуб из города Самобор.

См. также